Stati Uniti d'America
Kinston – città della Contea di Coffee, Alabama
Kinston – capoluogo della Contea di Lenoir, Carolina del Nord